Nenufar o Nenúfar o Nefúfares puede hacer referencia a :

Botánica 
 Nenúfar, tipo de planta acuática con flores que crece en lagos, lagunas, charcas, pantanos, o arroyos de corriente lenta.
 Nymphaea alba o Nenúfar blanco europeo, planta acuática de la familia de las ninfáceas, que habita los cursos de agua tranquilos y los estanques en las regiones templadas de Europa, tolerando incluso aguas contaminadas.
 Nymphaeaceae (conocidos vulgarmente como nenúfares), familia de angiospermas del orden Nymphaeales.
 Victoria amazonica, nenúfar o lirio de agua, es el más grande de todos los lirios de agua, nativo de las aguas poco profundas del río Amazonas (Perú y Brasil), y que también se encuentra en Guyana y Colombia.
 Victoria (planta), comprende dos especies de hierbas anuales o perennes acuáticas, y perteneciente a la familia Nymphaeaceae.
 Nymphaea nouchali o Nenúfar de Sri Lanka, planta acuática de la familia de las ninfáceas, que habita los cursos de agua tranquilos y los estanques en las regiones templadas de Asia, tolerando incluso aguas contaminadas.
 Nuphar lutea, especie de planta acuática perteneciente a la familia de las ninfáceas, nativa de Eurasia.

Arte 
 Nenúfares (Monet), ciclo de pinturas al óleo que ejecutó el pintor impresionista Jean Monet (aproximadamente 250 obras) hacia el final de su vida.